Двадцать шесть японских мучеников из Нагасаки  (,　にっぽんにじゅうろくせいじん) — группа святых Римско-католической церкви, пострадавших за исповедание христианства и казнённых через распятие по приказу Тоётоми Хидэёси 5 февраля 1597 года в городе Нагасаки, Япония.

Римский папа Урбан VIII беатифицировал мучеников 14 сентября 1627 года, а Римский папа Пий IX канонизировал их 8 июня 1862 года. В Нагасаки находится памятник и музей, посвящённый мученикам из Нагасаки.

День памяти отмечается 6 февраля.

История 

Католическая церковь развила активную миссионерскую деятельность в Азии после образования испанских и португальских колоний. В 1493 году Римский папа Александр VI поделил открытые земли между Португалией и Испанией и доверил миссионерскую деятельность различным монашеским орденам. 

Начиная с 1549 года, когда в Японию прибыл иезуит Франциск Ксаверий, католицизм стал постепенно распространяться на Японском архипелаге. К концу XVI века, когда в Японии усилилось политическое движение под руководством Тоётоми Хидэёси, там уже было несколько сот тысяч католиков. 

Гонения на католиков начались в 1587 году. Тоётоми Хидэёси использовал преследования христиан как ответ на экспансию европейских государств. По приказу Тоётоми Хидэёси были арестованы 26 католиков, которые были казнены 5 февраля 1597 года. Арестованных христиан привезли в город Мияко, где по приговору им должны были отрубить уши и носы, однако приговор был смягчён и им отрезали только часть левых ушей. Затем их провели по улицам города, чтобы их вид заставил христиан отказаться от веры. Их лишили жизни одновременно, распяв на крестах. Поначалу их приковали к крестам на земле, которые потом воткнули в землю в ряд на расстоянии нескольких метров друг от друга. Потом каждого из них проткнули копьём. После казни их одежда и оставшаяся кровь были собраны местными католиками и их стали сразу же почитать святыми, приписывая им многочисленные чудеса.
 
Несмотря на массовые преследования католиков, европейские миссионеры, среди которых были голландские протестанты и члены Католической церкви, продолжали подпольно распространять христианство в Японии, что увеличило число японских мучеников в последующие годы. В ответ на это европейские государства предпринимали различные попытки повлиять на эту ситуацию разнообразными способами, что привело в 1630-х годах к изоляционной политике японских властей. После выдворения европейских миссионеров из Японии в 1620 году жизнь местной Католической церкви стала постепенно затухать. После подавления восстания Симабара в 1638 году японское христианство, ранее активное и многочисленное, почти прекратило своё существование, оставив после себя только несколько подпольных общин и отдельных криптохристиан. Возродилось оно только в эпоху Мэйдзи.

Список мучеников

См. также 
 Памятник и Музей 26 мучеников в Нагасаки
 16 японских мучеников
 205 японских мучеников
 Католицизм в Японии
 Христианство в Японии

Литература 
 Sts. Peter Baptist and Twenty-Five Companions Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.

Ссылки 
 Музей 26 японских мучеников из Нагасаки
 Индекс святых

1597 год
1590-е годы в Японии
Группы католических святых
Группы англиканских святых
Католицизм в Японии
Святые Японии
Христианские святые XVI века
Умершие в Нагасаки
Распятые
Католические мученики
Беатифицированные Урбаном VIII
Канонизированные Пием IX
Канонизированные в XIX веке
Казнённые в Японии в XVI веке
Преследования христиан